Popówko – jezioro w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim,
 Popówko – wieś w Polsce, w województwie wielkopolskim.